Papantla kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Papantla de Olarte, ort, Veracruz, 
 Papantla (kommun i Mexiko), Veracruz, 

Robotskapade Mexikoförgreningar